El término trama puede referirse, en esta enciclopedia:

 en un tejido, a la trama, el conjunto de hilos paralelos, transversales a la urdimbre;
 a la trama, la pauta caligráfica que facilita y delimita la escritura;
 a la trama o complot, una conspiración o confabulación por la que se intenta perjudicar a alguien;
 en narratología, a la trama, el orden cronológico de los acontecimientos en una obra literaria, en una obra de teatro o en una película;
 Paralelamente en narratología, a la trama secundaria se le llama subtrama.
 en telecomunicaciones, a una trama de red, un paquete de datos;
 a Trama, un grupo de rock peruano de la década de 1980;
 a La trama, un brevísimo cuento del libro El hacedor, de Jorge Luis Borges;
 en algunos países de Centroamérica, a la trama, la comida;
 a Family Plot, película de 1976 conocida en México como Trama macabra, y en España como La trama;
 en micología, a la trama, la carne, la parte interna de un basidiocarpo, en un hongo.

Véase también